Mai multe localități poartă numele de Costișa:

 Costișa, o localitate din județul Neamț, România
 Costișa, o localitate din județul Suceava, România
 Costișa, o localitate din comuna Homocea, județul Vrancea, România
 Costișa, o localitate din comuna Tănăsoaia, județul Vrancea, România
 Costișa de Sus, o localitatea din județul Vrancea, România

Vezi și 
 Râul Costișa

 Coasta (dezambiguizare)
 Costești (dezambiguizare)

Toponime românești